Jan Raszka (1871-1945) – polski malarz, rzeźbiarz i medalier
 Jan Raszka (ur. 1951) – polski lekkoatleta, chodziarz
 Jan Raszka (1928-2007) – polski narciarz, specjalista kombinacji norweskiej, olimpijczyk